Miss Supranacional 2017 fue la 9.ª edición del certamen Miss Supranacional, correspondiente al año 2017. La final se llevó a cabo el 01 de diciembre en el Mosir Arena de la ciudad de Krynica-Zdrój, Polonia. Candidatas de 65 países y territorios autónomos compitieron por el título. Al final del evento, Srinidhi Shetty, Miss Supranacional 2016 de India, coronó a Jenny Kim, de Corea, como su sucesora.

Resultados 

 $ Votada por el público de todo el Mundo vía internet para completar el cuadro de las 10 semifinalistas.

Reinas Continentales

Premios Especiales

Candidatas 
69 candidatas compitieron por el título :

(En la tabla se utiliza su nombre completo, los sobrenombres van entrecomillados y los apellidos utilizados como nombre artístico, entre paréntesis; fuera de ella se utilizan sus nombres «artísticos» o simplificados).

Candidatas retiradas 
 - Nthabiseng Lebethe
 - Miriam Jadric
 - Charlotte Umulisa
 - I-Raisa Belfor
 - Mathilde Sélom Abra Honyiglo
 - Sharon Lillian Namaganda

Candidatas reemplazadas 
 - Sabrina-Merlina Binder fue reemplazada por Jasmin Selberg.
 - Daphne de Wilde fue reemplazada por Thanaree Scheerlinck.
 - Sandrine Yaa Kaboré fue reemplazada por Gifty Ewura Abena Boakye.
 - Mayra Jansodin Zúñiga Álvarez fue reemplazada por María Fernanda Milián Siliezar.
 - Anne Murielle Ravina fue reemplazada por Alexandrine Belle-Étoile.
 - Yely Margoth Rivera Kroll fue reemplazada por Almendra Castillo O'Brien.
 - Eva Azcona fue reemplazada por Emely Altagracia Ruiz Acosta.

Datos acerca de las delegadas 
 Algunas de las delegadas de Miss Supranacional 2022 han participado, o participarán, en otros certámenes internacionales de importancia:
 Kate Marie McDonnell (Inglaterra) participó sin éxito en Miss Eco Internacional 2016, Miss Global 2017 y Miss Tierra 2021.
 Diana Mironenko (Ucrania) participó sin éxito en Miss Tierra 2017.
 Ritika Khatnani (India) fue primera finalista en Miss Teen Internacional 2018.
 Alexandrine Belle-Étoile (Mauricio) fue semifinalista en Miss University Africa 2018 y participó sin éxito en Miss Universo 2022.
 Ana Rita Aguiar (Portugal) participó sin éxito en Reina Hispanoamericana 2018, World Miss University 2018 y Miss Internacional 2019.
 Jennifer Figueroa (El Salvador) participó sin éxito en Miss Panamerican Internacional 2019.
 Kumiko Lau (Hong Kong) fue cuartofinalista en Miss Global 2019.
 Shannon McCullagh (Irlanda) participó sin éxito en Miss Tierra 2019 y Miss Grand Internacional 2021 representando a Irlanda del Norte.
 Nicole Vella (Malta) participó sin éxito en Miss Mundo 2019.
 Kristýna Malířová (República Checa) fue ganadora de Miss Aura Internacional 2019 y cuarta finalista en The Miss Globe 2019.
 Ismelys Velásquez (Venezuela) fue segunda finalista en el Reinado Internacional del Cacao 2019 y ganadora de Miss Mesoamérica Internacional 2021 y del Reinado Internacional del Café 2022.
 Natalia González (Costa Rica) fue cuartofinalista en Top Model of the World 2020 y semifinalista en Miss América Latina del Mundo 2022.
 Jasmine Selberg (Alemania) fue semifinalista en The Miss Globe 2021 y ganadora de Miss Internacional 2022.
 Rubiane St-germain (Haití) participó sin éxito en Miss Grand Internacional 2021.
 Aigerim Baitore (Kazajistán) participó sin éxito en Miss Intercontinental 2021.
 Julita-Kitwe Mbangula (Namibia) fue segunda finalista en Miss África 2021.
 Agata Wdowiak (Polonia) participó sin éxito en Miss Universo 2021 y en el Reinado Internacional del Café 2023.
 Lalela Mswane (Sudáfrica) fue segunda finalista en Miss Universo 2021.
 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (Vietnam) fue cuartofinalista en Miss Universo 2021.
 Sophia Su (China) participó sin éxito en Miss Eco Internacional 2022.
 Eliza Sophia Bitsia (Grecia) participó sin éxito en The Miss Globe 2022.
 Valentine Le Corre (Francia) participó sin éxito en el Reinado Internacional del Café 2023.
 Ximena Bertinat (Uruguay) participó sin éxito en Miss Ultra Universo 2023.

Sobre los países de Miss Supranacional 2022

Naciones debutantes

Naciones que regresan a la competencia 
Compitió por última vez en 2012:

Compitió por última vez en 2013:

Compitieron por última vez en 2015:

Compitieron por última vez en 2017:

Compitieron por última vez en 2018:

Compitieron por última vez en 2019:

Naciones que se retiran de la competencia 

 Guadalupe

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 

Miss Supranacional
Concursos de belleza en 2022